Vargem Grande do Rio Pardo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vargem Grande do Rio Pardo (ort), Minas Gerais, 
 Vargem Grande do Rio Pardo (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar